Der Ausdruck Bizeps (von lateinisch: biceps „zweiköpfig“) bezeichnet:

*üblicherweise den zweiköpfigen Armbeuger-Muskel (Musculus biceps brachii)
auch den zweiköpfigen Schenkelbeuger-Muskel (Musculus biceps femoris)

Siehe auch: